faktoriell (Adjektiv) bezeichnet:

 in der Ringtheorie einen faktoriellen Ring
 in der Kombinatorik ein fakultätsbasiertes Zahlensystem
 in der empirischen Sozialforschung ein faktorielles Survey

Siehe auch:
 Faktorielle